Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana che hanno battuto in finale Jean-Christophe Faurel e Nicolas Renavand 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (quarti di finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)

 Michal Mertiňák /  Igor Zelenay (semifinali)
 Harel Levy /  Noam Okun (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2005